Alekszandr Popov
 Alekszandr Sztyepanovics Popov (1859–1906) orosz fizikus, az elektromágneses rádióhullámok (egyik) felfedezője
 Alekszandr Boriszovics Popov (1959) világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes szovjet-orosz súlyemelő, olimpikon
 Aljakszandr Uladzimiravics Papov (1965) szovjet-orosz születésű belarusz sílövő, olimpiai bajnok (oroszul: Alekszandr Vlagyimirovics Popov)
 Alekszandr Vlagyimirovics Popov (1971) négyszeres olimpiai bajnok orosz úszó
 Alekszandr Alekszandrovics Popov (1980) világbajnok orosz jégkorongozó
hasonló nevűek
 Alekszandar Popov (1951) Európa-bajnoki bronzérmes bolgár atléta, futó
 Aleksandr Popov (kajakos) (1975) üzbég kajakos, olimpikon